Форма́ция (от  — образование, вид):
 Формация, в экономике, социологии, политике — стадия общественной и экономической эволюции в марксизме.
 Формация, в ботанике — таксономическая единица в геоботанике, которая объединяет группы ассоциаций с единым эдификатором.
 Формация, в спорте — элементы в групповой акробатике.

В геологии 
 Формация — природная совокупность горных пород со сходными условиями образования.
 Формация — литостратиграфическое подразделение.

См. также 
 
 
 Фармация